Alois Mrštík (1861-1925) – scrittore e drammaturgo ceco
 Vilém Mrštík (1863-1912) – scrittore ceco